Savoia (regió), regió europea i antic estat a l'angle nord-oest dels Alps que fou incorporada a França el 1860
 Savoia (departament), departament francès a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Savoia ducal, antiga província del ducat de Savoia
 Alta Savoia, departament francès, part de la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps amb capital a la ciutat d'Annecy
 Comtat de Savoia, estat integrant del Sacre Imperi que existí entre els anys 1003 i el 1416, quan fou ascendit a Ducat
 Dinastia Savoia o Casa de Savoia, dinastia que tradicionalment tenia els seus dominis a Savoia
 Ducat de Savoia, estat integrant del Sacre Imperi a la part septentrional de la península Itàlica i en zones de l'actual França, entre 1416 i 1714 regit per la Dinastia Savoia
 Estats de Savoia, possessions dels comtes i ducs de Savoia des de començaments de l'Edat Mitjana fins a la unificació italiana el 1861
 Orde Militar de Savoia, orde militar creat per Víctor Manuel I de Sardenya el 1815, atorgat per recompensar els serveis distingits en guerra, tant a nivell individual com d'unitat de les Forces Armades